Blue Bennefield (né le  à Calgary, dans la province de l'Alberta au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Après quelques saisons dans la Ligue de hockey junior de l'Alberta, il devint professionnel en s'alignant pour les Steelheads de l'Idaho alors dans la West Coast Hockey League à la fin de la saison 1999-2000. Il joua ensuite pour plusieurs concessions de plusieurs ligues mineures nord-américaine. Il parvint à atteindre la Ligue américaine de hockey qu'en 2005-2006 alors qu'il joua 12 parties avec les Lock Monsters de Lowell.

Il termina sa carrière la saison suivante avec les Gladiators de Gwinnett de l'ECHL.

Statistiques de carrière 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1997-1998 ||Oil Barons de Fort McMurray ||LHJA ||36 ||3 ||6 ||9 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1998-1999 ||Pontiacs de Bonnyville ||LHJA ||59 ||23 ||33 ||56 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1999-2000 ||Pontiacs de Bonnyville ||LHJA ||59 ||27 ||33 ||60 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1999-2000 ||Steelheads de l'Idaho ||WCHL ||7 ||1 ||1 ||2 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2000-2001 ||Smoke de Asheville ||UHL ||70 ||19 ||16 ||35 ||178 ||11 ||0 ||6 ||6 ||28
|-
|rowspan="2"|2001-2002 ||Kingfish de Bâton-Rouge ||ECHL ||45 ||7 ||7 ||14 ||116 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|Mysticks de Mobile ||ECHL ||19 ||6 ||5 ||11 ||71 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003 ||IceHawks de l'Adirondack ||UHL ||30 ||4 ||3 ||7 ||147 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 ||Gladiators de Gwinnett ||ECHL ||72 ||20 ||18 ||38 ||222 ||12 ||3 ||2 ||5 ||41
|-
|2004-2005 ||Salmon Kings de Victoria ||ECHL ||39 ||8 ||13 ||21 ||195 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 ||Frostbite de l'Adirondack ||UHL ||53 ||10 ||12 ||22 ||273 ||6 ||2 ||0 ||2 ||15
|-
|2005-2006 ||Lock Monsters de Lowell ||LAH ||12 ||2 ||2 ||4 ||35 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 ||Gladiators de Gwinnett ||ECHL ||61 ||17 ||11 ||28 ||147 ||3 ||1 ||1 ||2 ||25

|237||58||54||112||680||15||4||3||7||66

|153||33||31||64||598||17||2||6||8||43

|154||53||72||125||0||-||-||-||-||-

Notes et références 

Naissance en juillet 1979
Naissance à Calgary
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Steelheads de l'Idaho (WCHL)
Joueur du Smoke de Asheville
Joueur des Kingfish de Baton Rouge
Joueur des Mysticks de Mobile
Joueur des IceHawks de l'Adirondack
Joueur des Gladiators de Gwinnett
Joueur des Lock Monsters de Lowell
Joueur des Salmon Kings de Victoria
Joueur du Frostbite de l'Adirondack
Attaquant de hockey sur glace